Але́ксин:

Фамилии 
 Алексин, Александр Георгиевич (1911—2008) — советский геолог-нефтяник, лауреат Сталинской премии.
 Алексин, Анатолий Георгиевич (настоящая фамилия — Гоберман; 1924—2017) — русский прозаик, сценарист и драматург.
 Алексин, Андрей Владимирович (род. 1968) — лидер группы «Алексин».
 Алексин, Владислав Сергеевич (род. 1993) — российский футболист.
 Алексин, Николай Николаевич (1877—после 1943) — российский и украинский военный, подполковник Русской императорской армии, полковник Армии УНР.
 Алексин — философ-логик IV в. до н. э.

Топонимы 
 Алексин — город в Тульской области.

Транспорт 
 Алексин — станция 4 класса Тульского региона Московской железной дороги в городе Алексине (1874).

Прочее 
 «Алексин» — малый противолодочный корабль проекта 1331М.